Säduaqassow ist der Familienname folgender Personen:

 Därmen Säduaqassow (* 1979), kasachischer Schachmeister
 Nuraly Säduaqassow (* 1964), kasachischer Politiker
 Smaghul Säduaqassow (1900–1933), kasachisch-sowjetischer Politiker und Herausgeber